Der Samut Prakan Football Club (), aus Sponsorengründen auch bekannt als Bolaven Samut Prakan FC, ist ein thailändischer Fußballverein aus Samut Prakan,der in der Thai League 3 (Bangkok Metropolitan Region), der dritthöchsten thailändischen Spielklasse, spielt.

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2007 gegründet und startete in der dritten Liga, der Regional League Division 2. Seit 2009 spielt der Verein in der Region Central/East. In der ersten Saison der Central/East-Region wurde man auf Anhieb Meister. Bis 2015 spielte der Verein in der Region Central/East. Dann wechselte man für ein Jahr die Region und spielte in der East-Region. Seit der Ligareform 2017 spielt der Verein in der Thai League 4, Region Bangkok.

Vereinserfolge 
 Regional League Division 2 – Central / East
 2009 – Meister
 2010 – 2. Platz
 Thai League 4 – Bangkok
 2017 – 2. Platz

Stadion 
Seine Heimspiele trägt der Verein im Samut Prakarn SAT Stadium (Keha Bang Phli) im Verwaltungsbezirk Bang Phli in der Provinz Samut Prakan aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 5100 Zuschauern und ist Eigentum der Sports Authority of Thailand (SAT).

Spielstätten

Spieler 
Stand: 3. Juli 2019

Ehemalige Spieler

Saisonplatzierung

Beste Torschützen seit 2017

Sponsoren

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 
 
 Samut Prakan FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com
 Samut Prakan FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 Samut Prakan FC bei facebook.com

Samut Prakan, FC
Gegründet 2007
Sport (Samut Prakan)